Il doppio dello Shanghai Rolex Masters 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin per 6-3, 7-63. Con questa vittoria i gemelli Bryan hanno completato il Career Golden Masters, definizione introdotta dall'ATP per definire la conquista dei 9 Masters 1000 nel corso della carriera.

Teste di serie  
Le otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)

  Di Wu /  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2014
ATP World Tour 2014